

Patronyme 

 Ali Bongo (1959-), un homme politique gabonais, fils d'Omar Bongo ;
 Inge Lynn Collins Bongo (1960-), une personnalité gabonaise ;
 Martin Bongo (1940-), un homme politique gabonais ;
 Noureddin Bongo Valentin, un homme politique gabonais ;
 Omar Bongo (1935-2009), un ancien président du Gabon ;
 Pascaline Bongo (1956-), une femme politique gabonaise ;
  (?-1601), un écrivain italien, auteur du Numerorum mysteria.

Toponyme 

 Bongo, un massif montagneux, en Afrique centrale ;
 Bongo, un district de la Région du Haut Ghana oriental, au Ghana ;
 Bongo, le chef-lieu du district précédent ;
 Bongo, une commune de Côte d'Ivoire de la région Sud-Comoé ;
 Bongo, une localité du territoire de Gemena, en République démocratique du Congo ;
 Bongo, un village de l'arrondissement de Bokito dans la région du Centre, au Cameroun ;
 Bongo, un village camerounais de la région de l'Est ;
 Bongo, un village de la commune de Mouanko dans la région du Littoral, au Cameroun ;
 Bongo, un village de la commune de Dibombari dans la région du Littoral, au Cameroun ;
 Bongo, un village de la commune de Madingring dans la région du Nord, au Cameroun ;
 Bongo, ou San José de Bongo, capitale de la paroisse civile de Panapana de la municipalité de Heres de l'État de Bolívar au Venezuela.

Autres 
Bongo peut aussi désigner :
 Bongo, un jeu de société de Bruno Faidutti basé sur la réflexion et la rapidité ;
 Bongo, un peuple d'Ouganda et du Soudan du Sud ;
 bongo, une langue parlée au Soudan ;
 bongo, une antilope d'Afrique ;
 bongo, un instrument de musique.

Voir aussi 
 Bongo, roi du cirque, un moyen métrage d'animation de Disney, inclus dans Coquin de printemps (1947)
 Bongo Comics, une maison d'édition américaine de bande dessinée
 Bongo balls, un jeu vidéo en ligne édité par la société games jungle dans lequel il faut associer des boules de couleurs